Boonesboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boonesboro (Iowa), Boone County, Iowa, heute Teil von Boone (Iowa)
 Boonesboro (Kentucky), Madison County, Kentucky
 Boonesboro (Missouri), Howard County, Missouri
 Boonesboro (Texas), Uvalde County, Texas – nicht mehr existent

Siehe auch:
 Boonsboro